Gainsborough – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Gainsborough – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Thomas Gainsborough
 Bitwa pod Gainsborough
 Okręg wyborczy Gainsborough
 Hrabia Gainsborough
 Aeris Gainsborough 
 (8236) Gainsborough